199 км, 199-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

 199 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 860757.
 199 км — другое названии пассажирской платформы Ратат на линии Карламан — Мурапталово, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653145
 199 км — остановочный пункт на линии Карламан — Белорецк, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 654241
 199 км — пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 645134
 199 км — пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 684711
 199 километр — (по официальным документам называется 198 километр) — остановочный пункт Большого кольца МЖД в Одинцовском районе Московской области. Названа по расстоянию от станции Александров-1. Код 197172
 199 км — остановочный пункт на 199,3 км перегона Элисенваара — Яккима линии Кушелевка — Сортавала, Октябрьская железная дорога. Код 022353
 199 км — пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827744
 199 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 247719